Хижинцы — название населённых пунктов на Украине:

 Хижинцы — село в Винницком районе Винницкой области.
 Хижинцы — село в Романовском районе Житомирской области.
 Хижинцы — село в Лысянском районе Черкасской области.